Йон Баутиста Орхильес (; родился 3 июля 1995, Маон, Испания) — испанский футболист, нападающий клуба «Эйбар».

Клубная карьера 
Баутиста — воспитанник клуба «Реал Сосьедад». В 2013 году Йон начал выступления за команду дублёров. 24 апреля 2016 года в матче против «Вильярреала» он дебютировал в Ла Лиге. 8 мая в поединке против «Райо Вальекано» Баутиста забил свой первый гол за «Реал Сосьедад». 31 мая 2017 года Йон продлил контракт с клубом до 2023 года.

Достижения 
«Реал Сосьедад»
 Обладатель Кубка Испании: 2019/20

Примечания

Ссылки 
 Статистика на soccerway
 Профиль на sports.ru
 Real Sociedad profile
 

Футболисты Испании
Игроки ФК «Реал Сосьедад B»
Игроки ФК «Реал Сосьедад»
Игроки ФК «Эйпен»
Игроки ФК «Леганес»